Minnen kan avse:
 Minnen (1834) – skrift av Erik Gustaf Geijer
 Minnen (2009) – musikalbum av Jan Johansen
 Minnen – del av ön Perkala i Finland

Se även
 Minne
 Datorminne